Slovo víčko má více významů:

 oční víčko (palpebrae) – párový výběžek kůže chránící lidské oko
 mžurka (membrana nictitans) – blanité třetí oční víčko u obojživelníků, plazů, ptáků a vejcorodých savců.

 operculum (bryologie) – část sporangia mechorostů
 operkulum (operculum) – trvalé víčko uzavírající ústí schránek předožábrých plžů (Prosobranchia)
 skřelové víčko (operculum) – část skřelí ryb
 epifragma (malakologie) – dočasné víčko u některých měkkýšů

 víčko (technika) – uzávěr konce potrubí
 víčko (potravinářství) – uzávěr konzervovaného zásobníku, láhve či jiné nádoby (např. korunkový uzávěr)
 víčko (textilnictví) – část víčkové mykačky

 „s víčkem“ – , recepturní zkratkou operc. či op.

Externí odkazy